Hidroksi keton u organskoj hemiji je funkcionalna grupa koja se sastoji od ketona do koja je hidroksilna grupa. Postoje dve glavne klase hidroksi ketona: 
alfa-hidroksi keton, -{RCR'(OH)(CO)R)}-, npr. aciloin
beta-hidroksi keton, -{RCR'(OH)CR2(CO)R)}-, npr. aldolni adukti.